The Wrestling Classic was een professioneel worstel-pay-per-view (PPV) evenement georganiseerd door de Amerikaanse worstelorganisatie World Wrestling Federation (WWF). Het evenement vond plaats in op 7 november 1985 in het Rosemont Horizon in Rosemont, Illinois.

Resultaten

Tabel

Zie ook 

 Lijst van WWE pay-per-view en WWE Network evenementen

Externe link 
 Profiel op IMDb

The Wrestling Classic
Professioneel worstelen in 1985